La désignation de Bayer Omega Scorpii (ω Sco, ω Scorpii) est partagée par deux étoiles de la constellation du Scorpion :
 ω Scorpii ;
 ω Scorpii.

Elles sont séparées de 0,24° sur le ciel, ce qui est suffisant pour qu'elles soient résolues individuellement à l'œil nu. Elles ont donc l'air proches l'une de l'autre mais ne le sont pas : c'est une étoile double optique.

Elles portent le nom de Jabhat al Akrab qui vient de l'arabe جبهة العقرب Jabhat [u] al-Aqrab, ce qui signifie le front du Scorpion.

Références

Liens externes 
 
 

Constellation du Scorpion
Homonymie stellaire
Scorpii, Omega